Bradley Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Bradley Township (Ouachita County, Arkansas)
 Bradley Township (Van Buren County, Arkansas)
 Bradley Township (Illinois)
 Bradley Township (Oklahoma)